Jeff Nelson (1962) amerikai zenész, dobos
 Jeff Nelson (1965) amerikai baseball-játékos (umpire)
 Jeff Nelson (1966) amerikai baseball-játékos (pitcher)
 Jeff Nelson (1972) kanadai jégkorongozó